Osterrieder ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Osterrieder (1869–1949), bayerischer Schriftsteller
 Sebastian Osterrieder (1864–1932), deutscher Bildhauer